Fandrich ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Fandrich (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Holger Fandrich (* 1965), deutscher Fußballspieler
Siehe auch:
 Fandrych
 Fähndrich